Christophe Lambert (judoka), Duits judoka
 Christophe Lambert (uitgever), Frans uitgever
 Christophe Lambert (voetballer), Zwitsers voetballer
 Christophe Lambert, Frans acteur